Alte Weser ist der Name

 eines Leuchtturms in der Außenweser, siehe Alte Weser
 mehrerer Altarme der Weser, darunter
 ein Altarm bei Dreye, siehe Alte Weser (Dreye)
 ein Altarm bei Bremerhaven, siehe Luneplate
 ein Altarm am Rader Sand in der Gemeinde Schwanewede
 eines Seezeichenschiffs des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven, siehe Alte Weser (Schiff)